Ohio má více významů:

 Ohio – jeden ze států Spojených států amerických
 Ohio (řeka) – řeka ve Spojených státech amerických
 Ohio (Illinois) – vesnice v Illinois ve Spojených státech amerických
 Ohio (New York) – malé město v New Yorku ve Spojených státech amerických
 Ohio (píseň) – píseň Neila Younga

Rozcestníky - místopisné jméno